Numão peut désigner :
au Portugal :
Numão, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord ;
Freixo de Numão, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord ;
le château de Numão, classifié comme monument national et situé dans la paroisse de Numão.

Voir aussi : Numao (langue de Chine)